Semedo peut désigner :
 Alfa Semedo (1997-), footballeur bissaoguinéen ;
 Álvaro Semedo (1585-1658), prêtre jésuite portugais ;
 António Semedo (1979-), footballeur portugais ;
 Artur Semedo (1958-), footballeur mozambicain ;
 Cícero Semedo (1986-), footballeur bissau-guinéen ;
 
 Maria Helena Semedo (1959-), femme politique et économiste cap-verdienne ;
 Monica Semedo (née en 1984), animatrice de télévision, chanteuse, politologue et femme politique luxembourgeoise ;
 Nélson Semedo (1993-), footballeur portugais ;
 Odete Semedo (1959-),  femme de lettres et enseignante bissau-guinéenne ;
 Rúben Semedo (1994-), footballeur portugais ;
 Sérgio Semedo (1988-), footballeur cap-verdien.